Салазар има више значења:

 Салазар
 Салазар (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Салазар (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салазар (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Салазар, Ел Боске (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику